Абро́симов () — русская фамилия. Произошла от сокращённой формы имени .

Абросимов 
 
 Абросимов, Борис Захарович (1922—1980) — советский инженер-механик-технолог по аппаратостроению, лауреат Государственной премии СССР.
 Абросимов, Василий Николаевич — директор Шестаковской МТС Больше-Висковского района Кировоградской области, Герой Социалистического Труда.
 Абросимов, Владимир Ксенофонтович (1940—2015) — советский и российский учёный.
 Абросимов, Владимир Сергеевич (1948—2018) — советский и российский актёр.
 Абросимов, Геннадий Егорович (1943—2021) — советский и российский инженер, организатор промышленного производства, общественный деятель.
 Абросимов, Глеб Николаевич (1910—2003) — генерал-майор.
 Абросимов, Дмитрий Сергеевич (1909—1942) — советский подводник.
 Абросимов, Евгений Александрович (род. 1962) — украинский футбольный арбитр.
 Абросимов, Егор Иванович (ум. 1810) — русский астроном и путешественник.
 Абросимов, Иван Александрович (1922—1989) — Герой Советского Союза.
 Абросимов, Илья Иванович (1890—1968) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Абросимов, Кирилл Владимирович — заслуженный мастер спорта России (плавание).
 Абросимов, Константин Филиппович (1916—1964) — советский учёный и конструктор.
 Абросимов, Михаил Романович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Абросимов, Николай Николаевич (1918—2012) — советский футболист, хоккеист.
 
 Абросимов, Пётр (XVII век) — резчик по дереву и плотник.
 Абросимов, Сергей Николаевич (род. 1977) — российский футболист.
 Абросимов, Фёдор (середина XVII в.) — кормовой иконописец Оружейной палаты.
 Абросимов, Фёдор Семёнович (ум. 1941) — святой Русской православной церкви, преподобномученик.



См. также

Примечания

Литература